Богдановская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Богдановская волость (Екатеринославская губерния) — в составе Екатеринославской губернии, Павлоградский уезд
 Богдановская волость (Лихвинский уезд) — в составе Калужской губернии, Лихвинский уезд
 Богдановская волость (Медынский уезд) — в составе Калужской губернии, Медынский уезд
 Богдановская волость (Олонецкая губерния) — в составе Олонецкой губернии, Каргопольский уезд
 Богдановская волость (Орловская губерния) — в составе Орловской губернии, Орловский уезд
 Богдановская волость (Пермская губерния) — в составе Пермской губернии, Оханский уезд
 Богдановская волость (Полтавская губерния) — в составе Полтавской губернии, Прилукский уезд
 Богдановская волость (Бузулукский уезд) — в составе Самарской губернии, Бузулукский уезд
 Богдановская волость (Самарский уезд) — в составе Самарской губернии, Самарский уезд
 Богдановская волость (Тамбовская губерния) — в составе Тамбовской губернии, Кирсановский уезд
 Богдановская волость (Тульская губерния) — в составе Тульской губернии, Епифанский уезд